La palabra Empalme tiene varios usos dependiendo del contexto:

Localidades 
 Empalme, municipio del estado de Sonora, en México.
 Empalme Olmos, localidad del departamento de Canelones, Uruguay.
 Empalme Villa Constitución, localidad del departamento Constitución, Argentina.

Estaciones
 Estación de Empalme, del Metro de Madrid
 Empalme, estación del Metro de Valencia (línea 4), España.

Otros 
 Vulgarmente, Empalme se utiliza como sinónimo de erección.
 En electricidad, Empalme eléctrico se refiere a la unión de dos o más conductores.